Fatumnasi (Fatumnasi)
 Fatumnasi (Noebana)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing